Авдолеон () — царь Пеонии, правивший в IV—III веках до н. э.

Биография 
Уильям Смит полагал, что Авдолеон был сыном Агиса. По мнению других исследователей, отцом Авдолеона был Патрей.

Во время правления Авдолеона около 310 года до н. э. пеоны воевали со вторгнувшимся в страну иллирийским племенем автариатов. Автариаты покинули свои родные места и искали новые земли для поселения. Пеоны могли бы потерпеть поражение, если бы правивший в то время в Македонии Кассандр, опасаясь и за целостность своих владений, не пришел им не помощь. Он заключил с иллирийцами союз и поселил двадцать тысяч автариатов вместе с их женами и детьми у горы Орбел, на северо-востоке страны у границы со Фракией как самой отдаленной части своего государства.

В Афины, осажденные Антигоном Гонатом, Авдолеон направлял корабли с зерном.

Дочь Авдолеона стала одной из жен Пирра. По всей видимости, эпирский царь вступил с нею в брак из-за политических соображений. Об этом прямо говорит и Плутарх. Однако при этом предыдущая супруга Пирра Ланасса, дочь сиракузского тирана Агафокла, оставляя своего мужа, утверждала, что он больше заботился о своих варварских женах, чем о ней.

Литература 
 Первичные источники
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека (XX.19.1.)
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Пирр (9)
 Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога. (XV.2.1-2.)

 Исследования
  Smith’s Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology: Audoleon

Правители Пеонии
Правители Европы IV века до н. э.